Eerste Barbarijse Oorlog
 Tweede Barbarijse Oorlog